John Ross – esploratore inglese
 John Ross – capo tribù nativo americano
 John Ross – giocatore di football americano statunitense
 John Ross – chimico statunitense